Klopce (gmina Dol pri Ljubljani)  – wieś w Słowenii, w gminie Dol pri Ljubljani
 Klopce (gmina Slovenska Bistrica) – wieś w Słowenii, w gminie Slovenska Bistrica
 Klopce (gmina Žužemberk) – wieś w Słowenii, w gminie Žužemberk